Нагатино — топоним в России:

 Нагатино — село в Галичском районе Костромской области.
 Нагатино — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы при её расширении в 1960 году.